Jang Hao (?–618) kínai herceg a Szui-dinasztia idején
 Jang Hao (?–1629) kínai tudós a Ming-dinasztia idején
 Jang Hao (1980) olimpiai bajnok kínai röplabdázónő
 Jang Hao (1983) válogatott kínai labdarúgó
 Jang Hao (1998) ifjúsági olimpiai bajnok kínai műugró